Revda kan syfta på:
Revda, Sverdlovsk oblast – en stad i Sverdlovsk oblast, Ryssland
Revda, Murmansk oblast – en stadsliknande bebyggelse i Murmansk oblast, Ryssland
Revdafloden – en flod i Sverdlovsk oblast, Ryssland